Графиум (лат. Graphium) — род дневных бабочек, семейства Парусники.

Ареал 
Африка, Юго-Восточная Азия, Океания.

Виды 

 Graphium adamastor (Boisduval, 1836).
 Graphium agamedes (Westwood, 1842).
 Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758).
 Graphium agetes (Westwood, 1843).
 Graphium alebion (Gray, 1853).
 Graphium almansor Honrath, 1884.
 Graphium androcles (Boisduval, 1836).
 Graphium angolanus (Goeze, 1779).
 Graphium antheus (Cramer, 1779).
 Graphium antiphates (Cramer, 1775).
 Graphium aristeus (Stoll C., 1780).
 Graphium arycles (Boisduval, 1836).
 Graphium auriger Butler, 1876.
 Graphium aurivilliusi Seeldrayers, 1896.
 Graphium bathycles (Zinken, 1831).
 Graphium browni (Godman & Salvin, 1879).
 Graphium chironides (Honrath, 1884).
 Graphium cloanthus (Westwood, 1841).
 Graphium codrus (Cramer, 1777).
 Graphium colonna (Ward, 1873).
 Graphium cyrnus (Boisduval, 1836).
 Graphium decolor (Staudinger, 1888).
 Graphium delessertii (Guérin-Méneville, 1839).
 Graphium deucalion (Boisduval, 1836).
 Graphium dorcus de Haan, 1840.
 Graphium doson (C. & R. Felder, 1864).
 Graphium empedovana (Corbet, 1941).
 Graphium encelades (Boisduval, 1836).
 Graphium endochus (Boisduval, 1836).
 Graphium epaminondas (Oberthür, 1879).
 Graphium euphrates (C. & R. Felder, 1862).
 Graphium euphratoides (Eimer, 1889).
 Graphium eurous (Leech, 1893).
 Graphium eurypylus (Linnaeus, 1758).
 Graphium evemon (Boisduval, 1836).
 Graphium evombar (Boisduval, 1836).
 Graphium fulleri Grose-Smith, 1883.
 Graphium gelon (Boisduval, 1859).
 Graphium glycerion (Gray, 1831).
 Graphium gudenusi (Rebel, 1911).
 Graphium hachei Dewitz, 1881.
 Graphium hicateon (Mathew, 1886).
 Graphium idaeoides (Hewitson, 1853).
 Graphium illyris (Hewitson, 1872).
 Graphium incerta Bang-Haas.
 Graphium junodi (Trimen, 1893).
 Graphium kirbyi (Hewitson, 1872).
 Graphium kosii Müller, 1999.
 Graphium latreillianus (Godart, 1819).
 Graphium leechi (Rothschild).
 Graphium leonidas (Fabricius, 1793).
 Graphium levassori Oberthür, 1890.
 Graphium macareus (Godart, 1819).
 Graphium macfarlanei (Butler, 1877).
 Graphium macleayanus (Leach, 1814).
 Graphium mandarinus (Oberthür, 1879).
 Graphium martensi Dufresne.
 Graphium meeki (Rothschild, 1901).
 Graphium megaera (Staudinger, 1888).
 Graphium megarus (Westwood, 1844).
 Graphium mendana Godman & Salvin, 1888.
 Graphium meyeri (Hopffer, 1874).
 Graphium monticolus Fruhstorfer, 1897.
 Graphium morania (Angas, 1849).
 Graphium nigrescens Eimer, 1889.
 Graphium nomius (Esper, 1785).
 Graphium odin (Strand, 1910).
 Graphium olbrechtsi Berger, 1950.
 Graphium pelopidas Oberthür, 1879.
 Graphium phidias (Oberthür, 1896).
 Graphium philonoe (Ward, 1873).
 Graphium policenes (Cramer, 1775).
 Graphium polistratus (Grose-Smith, 1889).
 Graphium porthaon (Hewitson, 1865).
 Graphium procles (Grose-Smith, 1887).
 Graphium protensor Gistel.
 Graphium ramaceus (Westwood, 1872).
 Graphium rhesus (Boisduval, 1836).
 Graphium ridleyanus (White, 1843).
 Graphium sandawanum Yamamoto, 1977.
 Graphium sarpedon (Linnaeus, 1758).
 Graphium simoni Aurivillius, 1898.
 Graphium stratiotes (Grose-Smith, 1887).
 Graphium stratocles (C. & R. Felder, 1861).
 Graphium stresemanni (Rothschild, 1916).
 Graphium taboranus (Oberthür, 1886).
 Graphium tamerlanaus Oberthür.
 Graphium thule (Wallace, 1865).
 Graphium tynderaeus (Fabricius, 1793).
 Graphium ucalegon (Hewitson, 1865).
 Graphium ucalegonides Staudinger, 1884.
 Graphium wallacei (Hewitson, 1858).
 Graphium weberi Holland, 1917.
 Graphium weiskei (Ribbe, 1900).
 Graphium xenocles (Doubleday, 1842).

Парусники
Роды чешуекрылых